Al Pease
 Allan Pease
 Patsy Pease
 Elisha M. Pease

Localidades 

 Pease (Minnesota)

Desambiguação